Ernst 1. kan henvise til flere regenter med dette navn:

 Ernst (1441–1486) – kurfyrste af Sachsen 1464–1486
 Ernst 1. (død 1516) – fyrste af Anhalt-Dessau 1474–1516
 Ernst 1. (1497–1546) – hertug af Braunschweig-Lüneburg 1520–1546
 Ernst 1. (1601–1675) – hertug af Sachsen-Gotha 1640–1675 og Sachsen-Altenburg 1672–1675
 Ernst 1. (1784–1844) – hertug af Sachsen-Coburg og Gotha 1826–1844

Se også 
 Ernst